Галиндо II Азнарес () (-922.) је био гроф од Арагона од 893. до 922. Наследио је свог оца, Азнара II Галиндеза.

Финансирао је преврат у Памплони 905. године чија је последица била замена памплонске династије другом која је више одговарала интересима Грофовије Арагон.

Женио се два пута: са Санчом Гарсес и са Асибелом Гарсес. Имао је две кћерке: Тоду, која се удала за грофа од Рибагорзе, и Андреготу Галиндез, удату за Гарсију Санчеза, краља Наваре. Андрегота га је наследила и држала је титулу грофице од Арагона од 922. до 925.

Породично стабло 

Умрли 922.
Владари Арагона
Владари у Европи у X веку